Elizabeth eller Beth Allen eller Allan kan syfta på:

* Elizabeth Allen (skådespelare) (1929–2006), amerikansk skådespelare
 Beth Allen (född 1984), nyzeeländsk TV-skådespelare
 Elizabeth Allan (1910–1990), brittisk skådespelare
 Elizabeth Anne Allen (född 1970), amerikansk skådespelar